Rafael Nadal era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale da Fabio Fognini.
In finale David Ferrer ha sconfitto Fognini per 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Rafael Nadal (semifinale)
 David Ferrer (campione)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 Fabio Fognini (finale)

  Leonardo Mayer (primo turno, ritirato)
  Pablo Cuevas (quarti di finale)
  Santiago Giraldo (primo turno, ritirato)
<li>  Martin Kližan (secondo turno)

Wildcard 

  Guilherme Clezar (primo turno)
 Elias Ymer (primo turno)

  João Souza (quarti di finale)

Qualificati 

  Daniel Gimeno-Traver (primo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)

 Thiemo de Bakker (secondo turno)
  Facundo Argüello (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rio Open 2015
ATP World Tour 2015